Ԕ ԕ (Лха) - кирилична літера, яка є крос-диграфом букв Л і Х. Раніше використовувалася в мокшанській мові, де позначала глухий альвеолярний латеральний /l̥/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lha_(Cyrillic)